

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Bukowie – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Wilków
 Bukowie – osada leśna w woj. świętokrzyskim, w pow. konieckim, w gminie Słupia Konecka
 Bukowie – przysiółek wsi Słupia w woj. świętokrzyskim, w pow. konieckimm, w gminie Słupia Konecka
 Bukowie – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Kunów
 Bukowie – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Bierzwnik

Inne 
 Bukowie – skała we wsi Trzebniów na szczycie wzniesienia Bukowie
 Bukowie – wzniesienie we wsi Jaworznik w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim, w gminie Żarki
 Bukowie – wzniesienie we wsi Trzebniów w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim, w gminie Niegowa

Zobacz też 
 Bukowie Dolne, Bukowie Górne
 Bukowa, Bukowice, Bukowiec, Bukowina, Bukowno, Bukowo, Bukowskie